Мстисла́в Влади́мирович Юрке́вич (13 июня 1885, Санкт-Петербург — после 1920) — российский . Входил в ближний круг Казимира Малевича периода общества «Супремус». Сохранилась только одна неопубликованная статья и ни одного визуального произведения Юркевича.

Биография 
Мстислав Юркевич родился 13 июня 1885 года в Санкт-Петербурге.

В 1906 году поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ) на отделение скульптуры. Есть предположение, что именно к этому времени относится знакомство Юркевича с Казимиром Малевичем, которого третий раз не приняли в МУЖВЗ.

В анкете, заполненной Юркевичем при поступлении, против графы «образование» стоит «нет сведений»; к делу подшито требование вернуть обратно свидетельство о рождении, выданное полицмейстером Вильно, где проживала его мать Е. Л. Юркевич. 

В 1907—1908 учебном году Юркевич был исключён из МУЖВЗ за систематическое непосещение. Опасаясь возможного призыва на военную службу, он пытался восстановиться в училище, указывая в качестве причины отсутствия на занятиях «тяжёлую нервную болезнь», но получил отказ.

В 1916—1917 годах Юркевич входил в общество «Супремус», написав свою единственную известную на сегодняшний день статью для журнала «Супремус». Эта статья состоит из отдельных, зачастую не связанных друг с другом заметок.

К одному из своих писем Ольга Розанова приложила явно сделанные для артели «Вербовка» декоративные рисунки Юркевича, которые она советовала опубликовать в журнале «Супремус» (рисунки не сохранились).

От художника не осталось ни одной живописной работы. Последний раз Юркевич упоминается Казимиром Малевичем в статье «Государственникам от искусства» в газете «Анархия» в 1918 году. Согласно документам, сохранившимся в ГАРФ, Юркевич 22 октября 1920 года пытался вернуться из получившей независимость Эстонии, где оказался в ходе Гражданской войны, обратно в Советскую Россию. После этого его следы теряются.

После почти столетнего забвения биография Мстислава Юркевича в 2009 году была реконструирована Александрой Шатских в монографии «Казимир Малевич и общество Супремус». Там же впервые была опубликована единственная сохранившаяся фотография Юркевича.

Примечания

Литература 
 РГАЛИ. Ф. 680. Оп. 2. Ед. хр. 2072 (личное дело).
 
 

Члены общества «Супремус»
Художники-супрематисты
Умершие в XX веке